Aarah ist der Name folgender Inseln der Malediven:
 Aarah (Nord-Malé-Atoll), nahe Malé im Verwaltungsatoll Kaafu
 Aarah (Nord-Maalhosmadulu-Atoll), unbewohnte Insel im Verwaltungsatoll Raa 
 Aarah (Felidhu-Atoll), unbewohnte Insel im Verwaltungsatoll Vaavu

Siehe auch:
 Ara